Плаву́нчики  — семейство насекомых из отряда жесткокрылых, состоящее из пяти родов и примерно 200 видов. Распространены повсеместно.

Описание 
Это маленькие жуки размером в длину всего 1,5—5 мм. Тело овальной формы. Тазики задних ног с большими бедренными покрышками. Усики 10-сегментные.

Экология и местообитания 
Плавунчики живут среди водной растительности по краям небольших прудов, речек или тихих ручьёв.

Палеонтология 
Древнейшим известным представителем семейства является Haliplus cretaceus, найденный в отложениях раннего мела Монголии.

См. также 
 Brychius elevatus

Примечания

Литература 
 R. E. Roughley, «Haliplidae», in Ross H. Arnett, Jr. and Michael C. Thomas, American Beetles (CRC Press, 2001), vol. 1.

 
Семейства насекомых